Palamidessi peut faire référence à : 
 Catuscia Palamidessi (née en 1959), informaticienne italienne. 
 Tommaso Palamidessi (1915–1983), philosophe et ésotériste italien.

 , écrivaine américaine.
  (1818–1868), chirurgien italien.